Schelannoje () ist ein russischer Ortsname:

 Schelannoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Henskischken, 1938 bis 1946 Hensken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Schelannoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Schelannoje (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Schelannoje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

 Russischer Namen der Siedlung Schelanne in der ukrainischen Oblast Donezk